Operation Anvil bezeichnet:
 Operation Anvil (Zweiter Weltkrieg), später Operation Dragoon
 Operation Anvil (Kenia)
 Operation Anvil (Kernwaffentest)